L'aire urbaine de Thonon-les-Bains est une aire urbaine française centrée sur les 13 communes de l'unité urbaine de Thonon-les-Bains. Composée de 31 communes, elle comptait  en 2013.

Composition

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de la Haute-Savoie

Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains